dorsze – ryby morskie z rodziny dorszowatych.
2 miejscowości w Polsce: 
 Dorsze – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ełckim, w gminie Kalinowo 
 Dorsze – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. oleckim, w gminie Kowale Oleckie